Strandhagen kan syfta på:

 Strandhagen, Sävsjö – en stadsdel i Sävsjö
 Strandhagen (naturreservat) – ett naturreservat i Katrineholms kommun
 Strandhagens naturreservat, Mörbylånga kommun – ett naturreservat i Mörbylånga kommun
 Strandhagen Arild – ett naturreservat strax nordväst om orten Arild i Höganäs kommun